Алијанза има више значења:

 Алијанза (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алијанза (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алијанза (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Алијанза (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику